Максуд Исфандияр оглы Алиев (; 27 августа 1924, Тифлис, Социалистическая Советская Республика Грузия, ЗСФСР — 23 декабря 2016, Баку, Азербайджан) — советский, азербайджанский учёный, академик НАНА, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
В 1941—1943 студент на факультете физики и математики в Тбилисском государственном университете. В 1943—1945 годах служил в РККА. Участник Великой Отечественной войны.

В 1950 году окончил Бакинский государственный университет. С 1950 года постоянно вёл педагогическую работу в Бакинском государственном университете, Азербайджанском техническом университете, АГНА. С 1961 г. работал в Физическом институте Академии наук Азербайджана, сначала в должности старшего научного сотрудника, а затем заведующего лабораторией. 

В 1969 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1980 г. — действительным членом Академии наук Азербайджанской ССР. Избирался академиком-секретарем Отделения физико-математических и технических наук Академии наук Азербайджана. В качестве председателя комиссии по фундаментальным и прикладным вопросам, принимал активное участие в разработке комплексной программы научно-технического прогресса на 1986—2005 гг.

Действительный член (академик) Международной академии экоэнергетики. Академик Нью-Йоркской академии наук.

Автор более 300 научных работ и 20 изобретений. Наиболее значимой является его монография «Теплообмен полупроводников». Под его научным руководством были подготовлены около 40 кандидатов и докторов наук.

Научная деятельность 
Специалист в сфере изучения физических свойств селеновых полупроводников, исследовал влияние добавок селена на его кристаллизацию, электрические, оптические и термические свойства. На основе общения полученных результатов в 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию. Большое внимание уделял исследованиям в области теплообмена полупроводников. Решение этой проблемы помогло прояснить многие фундаментальные проблемы, связанные с фононами, электронами, электронно-дырочными парами, экситонами и магнитами.

Его работа в сфере изучения сильных полупроводниковых классических полупроводников, соединений германия, кремния легла в основу докторской диссертации, в 1967 г. ему было присвоен звание профессора. 

В последние годы академик занимался исследованиям в области нечетких множеств и нечеткой логики.

Награды и звания 
 Орден «Слава» (14 февраля 2004 года) — за заслуги в развитии азербайджанской науки
 Орден Славы
 Орден Отечественной войны
 Орден Дружбы народов

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте НАНА
 
 Алиев Максуд Исфандияр оглы. Физ. Р. 1924. К 60 л. // ИАН АзССР. Сер. физ.- техн. и мат. наук. - 1984. - Т. 5, No 4. - С. 137-138.

Выпускники Бакинского государственного университета
Физики XX века
Физики XXI века
Физики СССР
Физики Азербайджана